Рожеве озеро — загальна назва озера з водою червонуватого або рожевого кольору через наявність водоростей, які виробляють каротиноїди (органічні пігменти).

До цієї групи відносять солені озера, в яких переважають організми різновиду галофілів:
 Лемурійське озеро
 Хільєр
 Ретба
 Торревьєха (озеро) — озеро біля місця Торревьєха має рожевий колір, який обумовлений наявністю водоростей та солі.
 Масазір (озеро) — озеро в Азербайджан, поруч з Баку. Має площу — 10 км².
 Рожеве озеро (Quairading).